Трисерадиазотпентаоксид — неорганическое соединение,
серы, кислорода и азота
с формулой SNO,
бесцветные кристаллы,
разлагается в воде.

Получение 
 Добавление триоксида серы к тетранитриду тетрасеры:

 соединение очищают сублимацией в вакууме 70-80°С.

Физические свойства 
Трисерадиазотпентаоксид образует бесцветные кристаллы

.

Растворяется в органических растворителях.

Устойчиво в сухом состоянии, бурно реагирует со следами влаги.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения серы
Соединения азота
Соединения кислорода
Соединения азота по алфавиту